Haskell steht für:

 Haskell (Programmiersprache), funktionale Programmiersprache
 Haskell Free Library and Opera House
 Haskell Indian Nations University in Lawrence, Kansas
 Haskell-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Haskell Ridge, Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika
 Mount Haskell, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haskell (Arkansas)
 Haskell (Indiana)
 Haskell (New Jersey)
 Haskell (Oklahoma)
 Haskell (Texas)

Haskell ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Haskell (1928–2012), britischer Radrennfahrer 
 Burnette G. Haskell (1857–1907), US-amerikanischer Kommuneleiter, siehe Kaweah Colony
 Charles N. Haskell (1860–1933), US-amerikanischer Politiker
 Colleen Haskell (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 David G. Haskell (* 1950), britischer Biologe
 Dudley C. Haskell (1842–1883), US-amerikanischer Politiker
 Floyd K. Haskell (1916–1998), US-amerikanischer Politiker
 Francis Haskell (1928–2000), britischer Kunsthistoriker
 Frank A. Haskell (1828–1864), Offizier im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Gordon Haskell (1946–2020), britischer Musiker
 Graham Haskell (* 1948), australischer Leichtathlet
 Harry G. Haskell (1921–2020), US-amerikanischer Politiker
 Jack Haskell (Geburtsname: Jack Strauss; 1886–1963), US-amerikanischer Choreograf und Filmregisseur
 James Haskell (* 1985), englischer Rugbyspieler
 Jamie Haskell (* 1980), US-amerikanische Curlerin
 Jimmie Haskell (1926–2016), US-amerikanischer Filmkomponist
 John Haskell (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Miriam Haskell, amerikanische Modeschmuckdesignerin
 Nathaniel M. Haskell (1912–1983), US-amerikanischer Politiker
 Nikki Haskell (* um 1940), US-amerikanische Show-Moderatorin und Produzentin
 Peter Haskell (1934–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Reuben L. Haskell (1878–1971), US-amerikanischer Politiker
 Robert Haskell (1903–1987), US-amerikanischer Politiker
 Susan Haskell (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Thomas L. Haskell (1939–2017), US-amerikanischer Historiker
 William N. Haskell (1878–1952), US-amerikanischer Generalleutnant
 William T. Haskell (1818–1859), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Haskel
 Haskell County
 Haskell Township